Liam Kirk (né le  à Maltby au Royaume-Uni) est un joueur britannique de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant.

Biographie 

Choisi en  par les Coyotes de l'Arizona en 2018, Liam Kirk devient le troisième joueur né et formé a Royaume-Uni à être sélectionné lors d'un Repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey, après Tony Hand en 1986 et Colin Shields en 2000.

Le , il rejoint les Petes de Peterborough de la Ligue de hockey de l'Ontario (LHO) qui l'avaient sélectionné lors du repêchage d'étrangers 2018 de la Ligue canadienne de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2015-2016 || Sheffield Steeldogs || EPIHL || 15 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Sheffield Spartans || NIHL || 7 || 4 || 2 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sheffield Steelers || EIHL || 19 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sheffield Steeldogs || EPIHL || 38 || 20 || 25 || 45 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sheffield Steelers || EIHL || 52 || 9 || 7 || 16 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Petes de Peterborough || LHO || 63 || 26 || 21 || 47 || 26 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || Petes de Peterborough || LHO || 47 || 21 || 29 || 50 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Hanhals IF || HockeyEttan || 12 || 5 || 5 || 10 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sheffield Steelers || EIHL || 14 || 10 || 10 || 20 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Roadrunners de Tucson || LAH || || || || || ||

En équipe nationale 

| 2016 ||align=left|   ||align=left| Championnat du monde U18 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 || -1 ||align=left|  de la Division A
|-
| 2017 ||align=left|  Grande-Bretagne junior ||align=left| Championnat du monde junior || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 || -1 ||align=left|  de la Division B
|-
| 2017 ||align=left|  Grande-Bretagne U18 ||align=left| Championnat du monde U18 || 5 || 6 || 2 || 8 || 6 || +5 ||align=left|  de la Division A
|-
| 2018 ||align=left|  Grande-Bretagne junior ||align=left| Championnat du monde junior || 5 || 7 || 7 || 14 || 6 || +6 ||align=left|  de la Division A
|-
| 2018 ||align=left|  Grande-Bretagne U18 ||align=left| Championnat du monde U18 || 5 || 4 || 3 || 7 || 2 || +5 ||align=left|  de la Division A
|-
| 2018 ||align=left|  Grande-Bretagne ||align=left| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 ||align=left|  de la Division A
|-
| 2019 ||align=left|  Grande-Bretagne junior ||align=left| Championnat du monde junior || 5 || 5 || 9 || 14 || 4 || +8 ||align=left|  de la Division A
|-
| 2019 ||align=left|  Grande-Bretagne ||align=left| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -6 ||align=left| 
|-
| 2021 ||align=left|  Grande-Bretagne ||align=left| Championnat du monde || 7 || 7 || 2 || 9 || 4 || -6 ||align=left|

Références 

Naissance en janvier 2000
Naissance dans le Yorkshire du Sud
Joueur international britannique de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Roadrunners de Tucson